Rosebery steht für:

 Rosebery (Tasmanien), Stadt in Tasmanien, Australien
 Earl of Rosebery, britischer Adelstitel

Siehe auch:
 Villa Rosebery in Neapel